PLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Plato (Colombia)
 plt – codice ISO 639-3 della lingua malgascia degli altipiani
 PLT – numero delle piastrine per dl nell'esame del sangue